Bijen en hommels (Anthophila) zijn een tak of cladus van de vliesvleugeligen (Hymenoptera), waaronder de solitaire bijen, hommels, angelloze bijen en honingbijen vallen.

Taxonomie 
Familie COLLETIDAE

 Onderfamilie Diphaglossinae
 Tribus Diphaglossini
 Tribus Dissoglottini
 Tribus Caupolicanini
 Onderfamilie Paracolletinae
 Tribus Paracolletini
 Tribus Trichocolletini
 Tribus Anthoglossini
 Tribus Callomelittini
 Tribus Lonchopriini
 Tribus Reedapini
 Tribus Eulonchopriini
 Tribus Neopasiphaeini
 Onderfamilie Colletinae
 Onderfamilie Scraptrinae
 Onderfamilie Euryglossinae
 Tribus Pachyprosopini
 Tribus Euryglossini
 Onderfamilie Hylaeinae
 Onderfamilie Xeromelissinae

Familie STENOTRITIDAE

Familie ANDRENIDAE

 Onderfamilie Andreninae
 Tribus Andrenini
 Tribus Euherbstiini
 Onderfamilie Oxaeinae
 Onderfamilie Panurginae
 Tribus Nolanomelissini
 Tribus Calliopsini
 Tribus Protandrenini
 Tribus Panurgini

Familie HALICTIDAE

 Onderfamilie Rophitinae
 Tribus Penapini
 Tribus Rophitini
 Onderfamilie Nomiinae
 Tribus Dieunomiini
 Tribus Nomiini
 Onderfamilie Halictinae
 Tribus Nomioidini
 Tribus Halictini
 Tribus Caenohalictini
 Tribus Augochlorini

Familie MELITTIDAE

 Onderfamilie Meganomiinae
 Onderfamilie Melittinae
 Tribus Macropidini
 Tribus Redivivini
 Tribus Melittini
 Onderfamilie Dasypodainae
 Tribus Dasypodaini
 Tribus Hesperapini

Familie MEGACHILIDAE

 Onderfamilie Fideliinae
 Tribus Neofideliini
 Tribus Fideliini
 Onderfamilie Pararhophitinae
 Onderfamilie Lithurginae
 Onderfamilie Megachilinae
 Tribus Aspidosmiini
 Tribus Anthidiini
 Tribus Dioxyini
 Tribus Pseudoheriadini
 Tribus Osmiini
 Tribus Ochreriadini
 Tribus Megachilini

Familie APIDAE

 Onderfamilie Xylocopinae
 Tribus Xylocopini
 Tribus Manueliini
 Tribus Ceratinini
 Tribus Allodapini
 Onderfamilie Ctenoplectrinae
 Tribus Ctenoplectrini
 Tribus Tetrapediini
 Onderfamilie Anthophorinae
 Tribus Anthophorini
 Onderfamilie Nomadinae
 Tribus Neolarrini
 Tribus Ammobatini
 Tribus Caenoprosopidini
 Tribus Townsendiellini
 Tribus Nomadini
 Tribus Biastini
 Tribus Ammobatoidini
 Tribus Hexepeolini
 Tribus Brachynomadini
 Tribus Epeolini
 Tribus Osirini
 Tribus Isepeolini
 Tribus Protepeolini
 Tribus Rhathymini
 Tribus Melectini
 Tribus Ericrocidini
 Tribus Coelioxoidini
 Onderfamilie Eucerinae
 Tribus Exomalopsini
 Tribus Ancylaini
 Tribus Tarsaliini
 Tribus Tapinotaspidini
 Tribus Eucerini
 Tribus Emphorini
 Onderfamilie Apinae
 Tribus Centridini
Tribus Euglossini
 Tribus Bombini
 Tribus Apini
 Tribus Meliponini